Vinji Vrh (gmina Brežice)
 Vinji Vrh (gmina Šmartno pri Litiji)